Андре́а Сабати́ни или Саббатини (), известный как Андреа да Сале́рно (; 1487, Салерно — 1530, Гаэта) — итальянский художник Высокого Возрождения, один из лучших учеников Рафаэля.

Биография 
Андреа Сабатини сформировался в мастерской художника Андреа Соларио. В 1511 году в Риме он встретился с Рафаэлем, чьим учеником он вскоре стал. Сабатини почти полностью впитал стиль своего учителя, что отчётливо видно на его картине «Рождество». Учеником Сабатини стал Фабрицио Сантафеде.

Творчество 
Андреа да Салерно создал ряд примечательных полотен на религиозные сюжеты, такие как «Поклонение кресту», «Семь Отцов церкви», «Святой Николай на троне», «Поклонение волхвов», «Мадонна» и другие. Сейчас они выставлены в музее Неаполя. Также Сабатини выполнил фрески в церквях Санта-Мария-делле-Грацие, Сан-Дженнаро-деи-Повери и других.

Источники 
 Abbate Francesco Storia dell'arte nell'Italia meridionale. — Рим: Donzelli Editore, 2009. — ISBN 9788860364135.
 Previtali Giovanni Andrea da Salerno nel Rinascimento meridionale, Catalogo della mostra Padula (SA). — Флоренция: Edizioni Centro Di, 1986. — ISBN 88-7038-121-8.
 De Dominici Bernardo Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani. — Неаполь, 1742.

Художники Италии XVI века
Художники религиозного жанра
Художники-фрескисты